Феодосий I Великий — император
 Феодосий I (Патриарх Александрийский)
 Феодосий I Ворадиот — патриарх константинопольский